Концевичев систем (такође позната као Корејско-руска практична транскрипција Л. Р. Концевич и РПТ) је скуп правила за практичну транскрипцију речи корејског језика ћирилицом, коју је развио руски оријенталиста Лев Концевич на основу раније транскрипције Холодовича. Званична је у Русији, Украјини и Белорусији.

Правила

Још од владавине вана Сеђона, једно од главних писме у Кореји је ханг'иљ. Сада је она званични и општеприхваћени систем писма у Јужној Кореји и ДНРК. Совjетски лингвисти су развили правила за преношење ханг'иље помоћу ћириличног писма. Лев Концевич је систематизовао ова правила. За разлику од неких система транскрипције корејска писма, главни нагласак у овом систему није на томе како је одређено писмо написано, већ на томе како се чује (фонетска транскрипција). Сваки знак у писме (на пример, 한) је слог који се састоји од неколико његова слова.

{| class="wikitable" style="text-align:center" border=1
|-
! colspan=4 |Сугласници
! colspan=4 |Самогласници
! colspan=2 |Застарела слова
|-style="font-size: 75%"
!Ханг'иљ
!Рускатранскрипција
!Латинскатранскрипција(нова)
!Сербскатранскрипциjа
!Ханг'иљ
!Рускатранскрипциjа
!Латинскатранскрипција(нова)
!Сербскатранскрипција
!Ханг'иљ!!Рускатранскрипција
|-
|ㄱ||К- / -г- / -к||g / k
| К- / -г- / -к||ㅏ||А||a
| А||ᄝ||МВ
|-
|ㄴ||Н ||n
| Н||ㅑ||Я||ya
| ЈА||ᄫ||В
|-
|ㄷ||Т- / -д- / -т||d / t
| Т / -д- / -т||ㅓ||О||eo
| О||ᅗ||ПФ
|-
|ㄹ||Л- / -Р- / -ль ||r / l
| Л- / -Р- / -љ||ㅕ||Ё||yeo
| ЈО||ᄬ||ВВ
|-
|ㅁ||М||m
| М|| ㅗ |ㅗ||О||o
| О||ᄛ||Л
|-
|ㅂ||П- / -б- / -п||b / p
| П- / -б / -п||ㅛ||Ё||yo
| ЈО||ᅀ||Ж
|-
|ㅅ||С / -т||s
| С / -т||ㅜ||У||u
| У||ᅙ||'
|-
|ㅇ|| -Н (-нъ-)||ng
| -Н (-нн-, писати са цртицом)||ㅠ||Ю||yu
| ЈУ||ᄔ||НН
|-
|ㅈ||Ч / -дж- / -т||j
| Ћ / -ђ- / -т||ㅡ||Ы||eu
| 'И||ᅘ||ХХ
|-
|ㅊ||ЧХ / -т||ch
| ЋХ / -т||ㅣ||И||i
| И||ᄞ||ПК
|-
|ㅋ||КХ / -к||k
| КХ / -к||ㅐ||Э||ae
| 'Е||ᄠ||ПТ
|-
|ㅌ||ТХ / -т||t
| ТХ / -т||ㅒ||ЙЯ||yae
| JА||ᄡ||ПС
|-
|ㅍ||ПХ / -п||p
| ПХ / -п||ㅔ||Е / е||e
| Е||ᄢ||ПСК
|-
|ㅎ||Х||h
| Х||ㅖ||ЙЕ / -е ||ye
| ЈЕ||ᄣ||ПСТ
|-
|ㄲ||КК||kk
| КК||ㅚ||ВЕ||oe
| ВЕ||ᄧ||ПЧ
|-
|ㄸ||ТТ||tt
| ТТ||ㅟ||ВИ||wi
| ВИ||ᄩ||ПТ
|-
|ㅃ||ПП||pp
| ПП||ㅝ||ВО||wo
| ВО||ᄭ||СК
|-
|ㅆ||СС / -т||ss
| СС / -т||ㅙ||ВЭ||wae
| В'Е||ᄶ||СЧ
|-
|ㅉ||ЧЧ||jj
| ЋЋ||ㅞ||ВЕ||we
| ВЕ ||ᄮ||СН
|-
| -||–||–
| –||ㅢ||ЫЙ / -и ||ui
| 'ИЈ / -и||ᄯ||СТ
|-
| -||–||–
| –||ㅘ||ВА||wa
| ВА||ᄲ||СБ
|}

Важно:
 Слово ㅇ на почетку слога не треба читати.
 Унос између две цртице је транскрипција слова у средини речи између самогласника или после сонанти (М, Н, НН- Љ и Р).
 Унос после цртице је транскрипција слова на крају речи или слога.
 Самогласници Е и И после ' читају се као чврсти.
 Комбинација слова ПХ (слог ㅍ) не треба читати као "ф".

Транскрипција слова на споју два слога
Карактеристике транскрипције слова која стоје на границама слогова сумиране су у следећој табели (звездица * означава правопис испред и' и јотованих самогласника):

 Деклинација речи 
Деклинација корејских термина и имена подлеже следећим правилима:
 Ако се израз завршава на самогласник, он се не флектира (сиђо, пхансори у свим облицима, од господина Ли, од госпође Ко).
 Ако је израз мушког рода и завршава се на сугласник, он се флектира (код јанбану, од господина Кима).
 Ако је израз женског рода и завршава се на сугласник, он се не флектира (од кисен, од госпође Ким).

Ако се лично име особе користи у потпуности (са презименом), онда се нагиње само сопствено име, а презиме није склоно (од Ли Мјонбака, од Ким Иљсона).

Топонимски термини, називи новца и мерне јединице нагињу се само ако се завршавају на сугласник (у Сеулу). Иначе, слични термини се не флектују (у Кјонђу).

Најпродуктивнији деривациони суфикси су -ски и -ист, и без додавања епентетичких сугласника или самогласника; на пример, од Силла — силласки (а не силлански), од П'екће — п'екћески (а не п'екћејски), од Кјонђу — кјонђуски (а не кјонђујски), од сирхака — сирхакист''.

Извори

Корејски језик